Icaricia är ett släkte av fjärilar. Icaricia ingår i familjen juvelvingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Icaricia